Hum
DJ Hum

Localidades 
Hum (Croácia)

Desambiguação